la rue de la Clef à Lille ;
 la rue de la Clef à Paris.